Miejscowości w USA:
 Rolette – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Rolette
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rolette (ang. Rolette County) – w stanie Dakota Północna